Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 1979 odbyły się między 17 a 23 marca 1979 w szkockim Perth, w Perth Ice Rink.

Były to pierwsze mistrzostwa świata kobiet, pierwszy w historii tytuł mistrzyń zdobyły Szwajcarki (Gaby Casanova) pokonując w finale Szwedki (Birgitta Törn) 13:5. Brązowe medale po porażkach w półfinałach zdobyły reprezentacje Kanady (Lindsay Sparkes) i Szkocji (Beth Lindsay).



Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał

Półfinały

Tie-breaker

Round Robin

Klasyfikacja 
Po sesji 11.:

Sesja 1.

Sesja 2.

Sesja 3.

Sesja 4.

Sesja 5.

Sesja 6.

Sesja 7.

Sesja 8.

Sesja 9.

Sesja 10.

Sesja 11.

Bibliografia 
 

1979
1979 w curlingu
Curling w Szkocji
Sport w Perth (Szkocja)
1979 w Wielkiej Brytanii